WWE No Mercy — это шоу по рестлингу, проводимое с 1999 по 2008 и в 2016—2017 годах рестлинг-промоушном WWE.

Первое шоу No Mercy состоялось 16 мая 1999 года в Манчестере, Англия. Второе No Mercy состоялось в октябре того же года в Кливленде, Огайо, США. Начиная с этого второго события, No Mercy стал ежегодным октябрьским PPV до 2008 года. Затем шоу было прекращено и заменено на Hell in a Cell в 2009 году.

Время и место проведения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WWE No Mercy

WWE No Mercy
Мероприятия, регулярно проводимые с 1999 года
Исчезли в 2017 году